Die Liste der Gemeinden in Espírito Santo gibt die Ergebnisse der Volkszählung 2010 für den brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Espírito Santo hat mit Stand 2014 gesamt 78 Städte und Gemeinden, die municípios. Letzte hinzugekommene Neugründung war im Jahr 1998 die von Governador Lindenberg.

Die neueste Schätzung wurde zum 1. Juli 2020 vorgelegt. Die nächste Volkszählung ist im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen gewesen, wurde jedoch wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Einzelnachweise 

 
Espirito Santo
!